Södra Fjärdskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Södra Fjärdskär, Åland, 
 Södra Fjärdskär, Korpo, Åboland,

Se även
Fjärdskär

Robotskapade Finlandförgreningar